Черкасский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Черкасский сельсовет — в Елецком районе Липецкой области.
 Черкасский сельсовет — в Саракташском районе Оренбургской области.
 Черкасский сельсовет — в Пачелмском районе Пензенской области.
 Черкасский сельсовет — в Уфимском районе Республики Башкортостан.